C9H13NO2 – formula molecolare dell'etinamato
C9H13NO2 – formula molecolare della fenilefrina
C9H13NO2 – formula molecolare della sinefrina

Formule molecolari